Чаконес има више значења:

 Чаконес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чаконес (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику